

Persone
 John Getz – attore statunitense
 Kerry Getz – skater professionista statunitense
 Stan Getz – sassofonista statunitense
 Stella Getz – cantante norvegese

Altro
 Hyundai Getz – utilitaria prodotta dalla casa automobilistica Hyundai
 Leo Getz – personaggio immaginario della serie cinematografica Arma letale